Briza oder Bříza bezeichnet
 den wissenschaftlichen Namen von Zittergräsern

 Bříza, Gemeinde im tschechischen Okres Litoměřice
 Bříza (Cheb), Ortsteil von Cheb, Okres Cheb, Tschechien
 Bříza, Ortsteil von Všestary, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Bílá Bříza, Ortsteil von Štěpánkovice, Okres Opava, Tschechien
 Česká Bříza, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Horní Bříza, Stadt im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Kostelní Bříza, Ortsteil von  Březová, Okres Sokolov, Tschechien

Bříza oder Briza ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Briza (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Petr Bříza (* 1964), tschechischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Brisa